Кобза́р — українське прізвище. Відомі носії:

 Кобзар Богдан Михайлович (*2002) — український футболіст, нападник.
 Кобзар Борис Сергійович (1991—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кобзар Валентин Володимирович (1949-2023) — інженер-каналізаційник, дослідник історії водопровідно-каналізаційних мереж, краєзнавець, автор та керівник музею каналізації.
 Кобзар Віталій Юрійович (1972) — у минулому киргизький і український футболіст, півзахисник та нападник, грав за національну збірну Киргизстану.
 Кобзар Грицько
 Кобзар Олександр Миколайович (1976) — український актор театру і кіно, режисер, актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
 Кобзар Юрій Іванович (1952) — український футзальний тренер, багаторічний наставник команди «Універ-Харків», на чолі якої він двічі вигравав Кубок Ліги.

Див. також 
 Кобзар (значення)

Українські прізвища